Чемпионат Туркмении по футболу 1993 — второй независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 10 команд. Вновь вне конкуренции был лидер туркменского футбола Копетдаг.

Чемпионат проходил с 27 марта по 4 декабря 1993 года в 2 этапа: 1-й этап завершился 3 октября, 2-й начался 3 ноября.

Результаты матчей

Предварительный этап

Финальный этап

За 1-5-е места

За 6-10-е места

Турнирная таблица

Предварительный этап

Финальный этап

За 1-5-е места

За 6-10-е места 

Лучший бомбардир: Берды Нурмурадов («Копетдаг» Ашхабад) — 25 мячей.

Состав победителя 
Копетдаг
 вратари — Евгений Набойченко, Александр Коробко
 защитники — Андрей Мартынов, Аман Аннадурдыев, Дмитрий Корж, Джума Мередов, Рафис Гильманов, Рахим Курбанмамедов, Чары Сейдиев, Евгений Сысоев
 полузащитники — Камиль Мингазов (16 голов), Аман Мередов, Виталий Золотухин, Валерий Кириллов
 нападающие — Чарыяр Мухадов, Курбанмамед Мередов, Бердымурад Нурмурадов (25 голов)

1993
Футбол в Азии в 1993 году
1993 год в Туркменистане